Flatgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flatgrund (Brändö, Åland), 
 Flatgrund (Vårdö, Åland), 
 Flatgrund, Korpo, Åboland, 
 Flatgrund, Ingå, Nyland,

Se även
Flatgrundet
Flatgrunden
Flakgrund

Robotskapade Finlandförgreningar